Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Hippotès fils de Mimas, père d'Éole, le maître des Vents ;
 Hippotès fils de Phylas, arrière-petit-fils d'Héraclès ;
 Hippotès fils de Créon, qui poursuit en justice Médée, meurtrière de son père.